Die Lakeside World Professional Darts Championship 1998 war die 21. Ausgabe der von der BDO durchgeführten Darts-Weltmeisterschaft. Sie wurde vom 3. bis zum 11. Januar 1998 im traditionellen Austragungsort, dem Lakeside Country Club in Frimley Green (England) gespielt.

Titelverteidiger war Les Wallace. Der an 8 gesetzte Schotte schied in der 2. Runde gegen Steve Beaton aus. Seinen 1. WM-Titel gewann der Niederländer Raymond van Barneveld. Im Finale gewann er gegen den Waliser Richie Burnett mit 6:5.

Format & Qualifikation 
An dem Turnier nahmen insgesamt 32 Spieler teil, von denen die besten 8 Spieler gesetzt waren.

Das Turnier wurde im K.-o.-System und im Satzmodus ausgetragen. Die erste Runde des Turniers wurde im Best-of-5-Sets-Modus gespielt. Die 16 Sieger der 1. Runde zogen in das Achtelfinale ein, dass ebenfalls im Best-of-5-Sets-Modus gespielt wurde. Nachfolgend wurde das Viertelfinale im Best-of-9-Sets-Modus ausgetragen. Die beiden Halbfinalspiele wurden auch im Best-of-9-Sets-Modus ausgetragen. Das Finale wurde am 11. Januar 1998 im Best-of-11-Sets-Modus gespielt.

Debütanten 
Es war die erste Weltmeisterschaft für den späteren Weltmeister Ted Hankey.

Teilnehmer 
gesetzte Teilnehmer:

Other Qualifiers
  Michael Marshall
  Andy Fordham
  Andy Jenkins
  Andy Smith
  Steve Beaton
  Paul Williams
  Matt Clark
  Ted Hankey
  Wayne Weening
  Robbie Widdows
  Colin Monk
  Ritchie Davies
  Peter Johnstone
  Chris Mason
  Geoff Wylie
  Richie Burnett
  Kevin Painter
  Erik Clarys
  Peter Hinkley
  Bobby George
  Braulio Roncero
  Co Stompé
  Roger Carter
  Bob Taylor

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website der BDO
 Offizielle Website der Lakeside World Professional Darts Championship
 Ergebnisse auf darts1.de
 Youtube-Kanal der BDO

BDO World Darts Championship
Dartveranstaltung 1998
Dartwettbewerb in Frimley Green